Asmus Jacob Carstens – pittore, critico d'arte e disegnatore tedesco-danese
 David Carstens – pugile sudafricano
 Karl Carstens – politico tedesco
 Nico Carstens – fisarmonicista e compositore sudafricano
 Theodore Carstens – schermidore statunitense
 Wilhelm Carstens – canottiere tedesco